Сока:
 Сока — город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама.
 Сока Гаккай — крупнейшая японская организация светских буддистов.

Персоналии 
 Сока, Лорен (род. 1990) — английская актриса.
 Сока, Майкл (род. 1987) — английский актёр.
 Сока, Сусана (1906—1959) — уругвайская поэтесса, переводчик, издатель.

См. также 
 Сокаль (значения)